Il singolare del torneo di tennis Nord LB Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrea Gaudenzi che ha battuto in finale Younes El Aynaoui 3-6, 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Franco Squillari (quarti di finale)
 Fernando Vicente (primo turno)
 Galo Blanco (primo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (semifinali)

 David Sánchez (quarti di finale)
 Agustín Calleri (secondo turno)
 José Acasuso (quarti di finale)
 Younes El Aynaoui (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 2001